A qualificatória para as competições de ginástica artística feminina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 foi realizada no [[[Ariake Gymnastics Centre]] em 25 de julho de 2021. Os resultados da qualificatória determinaram os qualificados para as finais: 8 equipes na final por equipe, 24 ginastas na final individual geral, e 8 ginastas em cada uma das 4 finais de aparelhos. A competição foi dividida em 5 subdivisões.

Subdivisões 

As ginastas das nações que participam do evento geral de equipes são agrupadas enquanto as outras ginastas são agrupadas em um dos oito grupos mistos. Os grupos foram divididos em cinco subdivisões após um sorteio realizado pela Fédération Internationale de Gymnastique. Os grupos rotacionaram em cada um dos quatro aparelhos juntos.
ind: Ginasta individual

Resultados

Equipes

Individual geral 

 Mudanças antes da final

Salto 

 Mudanças antes da final

Barras assimétricas 

 Mudanças antes da final

Trave

Solo 

 Mudanças antes da final

Notas

Referências 

Qualificatória feminina
2020